Кеди́ри () — город в Индонезии, расположенный в провинции Восточная Ява. Территория города выделена в самостоятельную административную единицу — муниципалитет.

Географическое положение 
Город находится в западной части провинции, в восточной части острова Ява, на берегах реки Брантас. Абсолютная высота — 93 метра над уровнем моря.
Кедири расположен на расстоянии 87 километров к юго-западу от Сурабаи, административного центра провинции.

Административное деление 
Территория муниципалитета подразделяется на три района, которые в свою очередь делятся на 46 сельских поселений. Общая площадь — 63,4 км².

Население 
По данным официальной переписи 2010 года численность населения Кедири составляла 268 507 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
Город является крупным центром сахарной промышленности. Также важную роль в экономике города играют торговля продуктами сельскохозяйственного производства и лёгкая промышленность.
Ближайший аэропорт расположен в городе Маланг.

См. также 
 Поход на Кедири

Примечания 

Города Восточной Явы